Ulrich von Wolfenschiessen ist der Name folgender Personen:

* Ulrich von Wolfenschiessen (Richter, vor 1334) (vor 1334–nach 1373), Schweizer Richter und Ammann in Nidwalden, Amtmann des Klosters Engelberg
 Ulrich von Wolfenschiessen (Richter, vor 1370) (vor 1370–nach 1415), Schweizer Richter